Atjaschewo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Atjaschewo (Mordwinien), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mordwinien, Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons

 Atjaschewo (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Atjaschewo (Mordwinien, Bolschoje Ignatowo), Dorf in der Republik Mordwinien, Rajon Bolschoje Ignatowo